Hellamaa (Hiiumaa), plaats in de Estlandse gemeente Hiiumaa, provincie Hiiumaa
 Hellamaa (Muhu), plaats in de Estlandse gemeente Muhu, provincie Saaremaa